Ревуцький:

Чоловіки 
 Ревуцький Аврам (1889—1946) — єврейський журналіст і політичний діяч.
 Ревуцький Артем Михайлович (1979—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ревуцький Валер'ян Дмитрович (1910—2010) — український театрознавець.
 Ревуцький Віктор Костянтинович (1922—1944) — радянський льотчик-винищувач.
 Ревуцький Дмитро Миколайович (1881—1941) — український музикознавець.
 Ревуцький Євген Львович (1919-2006) — професор, доктор медичних наук, син Левка Ревуцького.
 Ревуцький Левко Миколайович (1889—1977) — український композитор.
 Ревуцький Михайло Олександрович (1925) — український новинар, редактор, член Національної спілки журналістів України.
 Ревуцький Никанор Семенович (1903—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Ревуцький Ярослав Анатолійович — артист Запорізької обласної філармонії, заслужений артист України.

Жінки 
 Ревуцька Любов Михайлівна (1953-1994) — українська художниця, поетеса, мистецтвознавець.

Примітки 

Українські прізвища